A SpongyaBob Kockanadrág harmadik évada 2001. október 5-én indult a "Csak egy harapás/Az új tanuló" résszel. Vetítését többször megszakították az évad nem túl nagy sikere és a mozifilm gyártása miatt, így végül 2004. október 11-én ment le az utolsó rész, a "SpongyaBob és a fojtogató/Kópéság" című. Magyarországon is ezt a rész adták utoljára, de először a "A más rétje mindig zöldebb/Spongyabob, az életmentő" című részt adták le. Az első két évadhoz hasonlóan ez az évad is 20 részes. Az évad után adták le a Spongyabob – A mozifilm című filmet, mely sikere miatt megrendelték a 4. évadot. Ebben az évadban és a DVD-n még leadták a 2. évad epizódjait,a "Látogatás a Veszélyes Vödörben", a "Frankenfirka", a "Rozsdás Érzelmek" és a "Temetői Műszak" című részt, mint az évad epizódjait, szóval lehet mondani, hogy ezek az epizódok két évadba is tartoznak.

Epizódok

Lásd még 
 A Spongyabob Kockanadrág epizódjainak listája
 Spongyabob Kockanadrág (1. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (2. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (4. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (5. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (6. évad)

Források 

Spongyabob Kockanadrág